Уолтер де Бург (; умер 28 июля 1271, Голуэй, Коннахт, Лордство Ирландия) — англо-ирландский аристократ, 3-й барон Коннахт с 1248 года, 1-й граф Ольстер с 1264 года. Получив от английской короны владения своего дяди Гуго де Ласи, стал крупнейшим землевладельцем Ирландии и (номинально) всех Британских островов. Подчинил себе короля Тир Эогайна, был разбит в войне с королём Коннахта. Участвовал во Второй баронской войне на стороне Генриха III.

Биография 
Уолтер де Бург принадлежал к английскому аристократическому роду. Прадед Уолтера, предположительно носивший то же имя, на рубеже XII и XIII веков владел замком Бург в Норфолке, а дед, Уильям, при Джоне Безземельном перебрался в Ирландию и стал лордом Коннахта (в память о нём местные хронисты называли Уолтера Мак Уильям Берк). Сын Уильяма, Ричард, считается 1-м бароном Коннахт. Он женился на Эгидии де Ласи и стал отцом трёх сыновей (Ричарда, Уолтера и Уильяма) и четырёх дочерей.

Дата рождения Уолтера де Бурга неизвестна. В 1243 году умер его отец, а в 1248 — и старший брат Ричард, не оставивший детей, так что Уолтер унаследовал баронский титул и обширные владения в разных частях Ирландии. На тот момент он был ещё несовершеннолетним. В 1249 году король Англии Генрих III вызвал де Бурга к себе, и следующие несколько лет барон провёл при королевском дворе. В 1250 году он официально принял наследство, в 1253—1254 годах участвовал в боевых действиях в Гаскони вместе с Джоном Фиц-Джеффри — юстициарием Ирландии и богатым землевладельцем. В 1257 году барон женился на дочери Джона, и впоследствии этот брак помог заметно расширить семейные владения.

С 1255 года де Бург постоянно находился в Ирландии. Он воевал и заключал союзы с племенными вождями Ольстера и Манстера, но главным делом для барона стала борьба за контроль над Коннахтом. Серия его походов в этот регион закончилась без особых успехов, и в 1262 году Уолтер заключил мир с королём Коннахта Федлимидом. В 1263 году он находился в Англии, где вместе с наследным принцем Эдуардом сражался против мятежных баронов. В Бристоле принц передал де Бургу земли в Ольстере, принадлежавшие ранее дяде барона по матери Гуго де Ласи, 1-му графу Ольстеру (тот умер бездетным в 1242 году), а Уолтер в ответ уступил свои владения в южной части графства Типперэри. По оценкам историков, теперь де Бурги владели самым обширным территориальным массивом на Британских островах; впрочем, в некоторых частях этого массива их власть была скорее номинальной. По-видимому, усиливая эту семью, Плантагенеты рассчитывали укрепить оборону английских владений в Ирландии перед лицом туземной и шотландской угроз. Анналы Коннахта с 1264 года именуют де Бурга графом Ольстера, подобно дяде. Об официальном пожаловании этого титула источники не сообщают, но с 1266 года король Генрих III обращается к Уолтеру как к графу.

Возвышение Уолтера привело к столкновению с могущественной семьёй Фицджеральдов — родственников умершего в 1257 году Мориса Фицджеральда, юстициария Ирландии, чьи позиции были очень сильны в Слайго (Коннахт) и Донеголе (Ольстер). В 1264 году де Бург занял замки своих врагов в Коннахте. Годом позже он некоторое время находился в Англии, снова помогая принцу Эдуарду в гражданской войне. Последние годы жизни граф провёл в Ирландии, укрепляя свои обширные владения. В 1269 году он подчинил себе короля Тир Эогайна, наложив на него штраф в 3500 голов скота, взяв заложников и обязательство соблюдать верность под угрозой лишения власти. Тогда же Уолтер попытался навязать свой суверенитет архиепископу Армы, но отступил после вмешательства короля Англии. В 1270 году он начал войну с королём Коннахта Аодом О'Конхобайром, но потерпел поражение в бою при Ат-ан-Чипе. 

Уолтер де Бург умер в Голуэе 28 июля 1271 года. Его тело похоронили в августинском монастыре Атассель в Типперэри, который основал дед покойного. Вдова графа пережла его на три года и была похоронена в монастыре Данмоу в Эссексе (Англия).

Семья 
Уолтер де Бург был женат с 1257 года на Эвелине Фиц-Джон, дочери Джона Фиц-Джеффри и Изабеллы Биго. В этом браке родились:

 Ричард (1259—1326), 2-й граф Ольстер;
 Тибо (умер в 1303 году);
 Уильям;
 Томас (умер в 1313);
 Жиль;
 Эгидия, муж — Джеймс Стюарт, 5-й лорд-стюард Шотландии.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 

Уолтер
Персоналии:История Ирландии
Бароны Коннахт
Графы Ольстер